Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e David Prinosil che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Sébastien Lareau 6-1, 5-7, 7-5.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Sébastien Lareau (finale)
 Assente

 Marius Barnard /  Chris Haggard (primo turno)
 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 2000
ATP Tour 2000